Dendrokingstonia är ett släkte av kirimojaväxter. Dendrokingstonia ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kirimojaväxter
Dendrokingstonia

es:Dendrokingstonia